Blangy je součást názvu více obcí ve Francii:

 Blangy-le-Château – obec v departementu Calvados
 Blangy-sous-Poix – obec v departementu Somme
 Blangy-sur-Ternoise – obec v departementu Pas-de-Calais
 Blangy-sur-Bresle – obec v departementu Seine-Maritime
 Blangy-Tronville – obec v departementu Somme
 Saint-Laurent-Blangy – obec v departementu Pas-de-Calais